Het ATP-toernooi van Sydney (indoor) van 1991, met als officiële naam Australian Indoor Tennis Championship, werd gespeeld van 30 september tot en met 6 oktober 1991. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen in het Sydney Entertainment Centre in Australische stad Sydney.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Indoor ATP-toernooi van Sydney
Sydney